

Sigle 
 VV TSC – squadra calcistica olandese

Codici 
 tsc – codice ISO 639-3 della lingua tswa